Глогув:

 Глогув — город в Польше, входит в Глогувский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Глогув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Глогувский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Глогув — железнодорожная станция в городе Глогув.

См. также 
 
 Глогувский повят
 Глогувское княжество
 Глогувек
 Глогувко